Mk48 lub MK48
 Torpeda Mark 48
 Mk48 (lokomotywa)